Стро́ппа () — итальянская фамилия.

 Строппа, Джованни (род. 1968) — итальянский футболист и футбольный тренер.
 Строппа, Марко (род. 1959) — итальянский композитор.